«Санкт-Паули» () — немецкий футбольный клуб из одноимённого района города Гамбург. В сезоне 2010/2011 выступал в Первой Бундеслиге. Клуб со скромными достижениями, между тем, имеет большую армию фанатов как в самой Германии, так и по всему миру.

Из истории

Довоенный этап 
Дата основания ФК Санкт-Паули — 15 мая 1910 года, но по-настоящему самостоятельной команда стала в 1924, когда была выделена из состава спортивного общества «Hamburg—St. Pauli Turnverein 1862» («Гимнастическое общество Гамбург-Санкт-Паули 1862»). Вплоть до окончания Второй Мировой Санкт-Паули представлял собой «команду-лифт», кочевавшую с переменным успехом между первой и второй лигами. Одной из причин такой нестабильности было то, что у команды попросту не было тренера.

Послевоенный этап 
Первые два сезона после окончания войны (1945/46-1946/47) клуб обосновался в Городской Лиге Гамбурга. Следующие 16 сезонов (1947/48-1962/63) «Пираты» выступали в дивизионе Оберлига Норд. Затем последовало понижение в классе в дивизион Региональлига Норд (сезоны 1963/64-1973/74), а три следующих сезона (1974/75-1976/77) команда провела в новообразованной Второй Бундеслиге Норд. И, наконец, в сезоне 1977/78 команда играет в Первой Бундеслиге и по итогам сезона занимает 18 место, а значит снова понижается в классе. После своего дебютного сезона в элите немецкого футбола Санкт-Паули ещё 6 раз выступали в Первой Бундеслиге. Самым продолжительным выступлением клуба в высшем дивизионе были три сезона 1988/89-1990/91 гг. А самым большим успехом за это время стало 10 место, занятое командой в сезоне 1988/89. Начиная с сезона 2007/08 гамбургский клуб выступает во Второй Бундеслиге. За тур до окончания сезона 2009/2010 второй немецкой Бундеслиги, St. Pauli, заняв второе место, снова обеспечил себе путевку в сильнейшую лигу немецкого футбола.

Фанаты 
Санкт-Паули, несмотря на отсутствие громких успехов в своей истории, имеет, между тем, огромную армию фанатов. Активизация фан-движения команды началась с 1980-х годов. В это время посещаемость игр команды стабильно растет, клуб приобретает костяк своего фан-движения — в основном это жители портового района Гамбурга, где клуб проводит свои домашние матчи. В то время, как по всей Европе в околофутбольные фанатские движения проникают ультраправые   настроения, фанаты Санкт-Паули открыто позиционируют себя как антифашисты и антирасисты. В это же время на трибунах команды появляются флаги с изображением «Веселого Роджера», который со временем становится неофициальным символом клуба, а команда получает прозвище «Пираты».

Фанаты Санкт-Паули также являются примером по поддержке своего клуба не только ярким стилем боления во время матчей, но и за пределами стадиона. Так, в 2003 году, когда клубу из-за финансовых проблем грозило лишение профессионального статуса, болельщики в ходе ряда акций собрали меньше, чем за три месяца сумму в 1.950.000 €. Деньги были получены например в ходе таких акций:
 Продажа 140.000 футболок с надписью «Спаситель» ()
 Акция «Пей за Санкт-Паули!» — бары в округе стадиона отчисляли в пользу клуба 50 евроцентов за каждую проданную кружку пива. В ходе акции было собрано 20.000 €
 Акция «Пьешь Astra — спасаешь Санкт-Паули» — ящик пива «Astra» по цене в 1€. Собрано 120.000 €
 Ряд благотворительных концертов — 270.000 €
 Прямые пожертвования — 200.000 €

Важным событием в деле спасения клуба стал товарищеский матч против Баварии Мюнхен. Игра прошла под названием «Победители чемпионов мира против чемпионов мира» (). Такое странное название связано с исторической победой (2:1) над мюнхенцами 6 февраля 2002. На момент матча в сезоне 2001/02 Санкт-Паули был безнадежным аутсайдером, а Бавария приехала на матч в ранге победителя Лиги Чемпионов и Межконтинентального Кубка ( — дословно «Кубок мира»). После этого матча в продажу поступили футболки с надписью «Победители чемпионов мира»

100 лет Санкт-Паули 
В 2010 клубу Санкт-Паули исполнилось 100 лет. В честь этого события участники фан-клуба 18auf12 записали песню под названием One Hundred beers (по-русски: сотня пива).

Спортклуб 
Футбольный клуб «Санкт-Паули» входит в состав одноименного спортивного клуба. Кроме футбольной в составе клуба есть следующие секции:
 Регби
 Боулинг
 Бокс
 Гандбол
 Велоспорт
 Шахматы
 Кикер
 Футбол для незрячих
 Дартс
 Триатлон
 Пляжный волейбол
 Настольный теннис
 Роллер-дерби
 Парусный спорт
 Футзал
 Голбол
 Киберспорт
В общей сложности спортивное общество Санкт-Паули насчитывает 8000 участников.

Рекорды 
 Клуб держит совместно с «Дуйсбургом» антирекорд первой Бундеслиги по количеству финишей на последнем месте — 4 (в сезонах 1977/78, 1996/97, 2001/02, 2010/11).

Состав 
По состоянию на 22 января 2022 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Германии
ФК «Санкт-Паули»